Гари Роуэтт (; ) — английский футболист, игравший на позиции защитник, главный тренер клуба «Миллуолл».

Карьера 
Гари начал свою карьеру в «Кембридж Юнайтед», будучи выпускником академии клуба. Был частью команды Кембриджа, которая заняла пятое место во втором дивизионе в сезоне 1991/92, что является лучшим результатом лиги клуба на сегодняшний день. В том же году команда Гари стала полуфиналистом плей-офф. Также Роуэтт был частью успеха команды в Кубке Лиги, когда «Кембридж Юнайтед» достигли четвертьфинала сезона 1992/93. После трех сезонов на стадионе Эбби Роуэтт ушёл на повышение в «Эвертон», выступающий в Премьер-лиге. Это произошло в марте 1994 года за 200 000 фунтов стерлингов. «Эвертон» выиграл Кубок Англии в первом сезоне Роуэтта в клубе, однако футболист не провёл ни одного матча кубка 1995 года, включая финал против «Манчестер Юнайтед». После неудачной попытки ворваться в первую команду, Роветт отправился в аренду в «Блэкпул», а затем был продан «Дерби Каунти» в обмен на Крейга Шорта. Роветт провёл три сезона в «Дерби», после чего заключил двухлетний контракт с «Бирмингем Сити» и помог клубу выйти в плей-офф. Также играл за «Лестер Сити» и «Чарльтон Атлетик». Тем не менее, хроническая травма колена вынудила его завершить карьеру футболиста. Последним клубом игрока стал «Бертон Альбион».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте leaguemanagers.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Кембридж Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Бертон Альбион»
Тренеры ФК «Бирмингем Сити»
Тренеры ФК «Дерби Каунти»
Тренеры ФК «Сток Сити»
Тренеры ФК «Миллуолл»